Холлерсбах-им-Пинцгау () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Зальцбург. 

Входит в состав округа Целль-ам-Зе.  . Официальный код  —  5 06 05.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вольфганг Цингерле (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 АНП занимает 8 мест.
 СДПА занимает 5 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины земли Зальцбург